La Dam tot Damloop est une course à pied de 10 miles () se déroulant tous les ans, en septembre, d'Amsterdam à Zaandam, aux Pays-Bas. Créée en 1985, l'épreuve fait partie en 2014 du circuit international des IAAF Road Race Label Events dans la catégorie des « Labels d'argent ».

Faits marquants

Vainqueurs 
 Record de l'épreuve
 Semi-marathon

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Course sur route (athlétisme)
Événement sportif à Amsterdam
Compétition d'athlétisme aux Pays-Bas